Чалыш — название нескольких населённых пунктов:

Турция 

 Чалыш — посёлок в районе Фетхие ила Мугла.
 Чалыш — село в районе Гёреле ила Гиресун.
 Чалыш — село в городском районе Гиресун одноимённого ила.
 Чалыш — село в районе Кескин ила Кырыккале.

Другое 
 Чалыш — посёлок городского типа в Ургенчском районе Хорезмской области Узбекистана.
 Чалыш — старое название города Карашар, Китай.